Vercelli (provincie), een Italiaanse provincie
Vercelli (stad), een stad in de gelijknamige provincie